Высшая лига (официальное название «Париматч — Высшая лига, Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги») — второй дивизион в структуре чемпионата России по мини-футболу, проводящегося под эгидой Ассоциации мини-футбола России. Находится между Суперлигой и Первой лигой. До 2003 года назывался Первой лигой, а Высшей лигой называлась нынешняя Суперлига.

Формат турнира 
Турнир состоит из двух дивизионов: «Запад» и «Восток». Соревнования проводятся в 2 этапа — зональный и финальный.

Участники разделены на 2 дивизиона: «Восток» и «Запад». В группе «Запад» команды играют по 2 игры: на своём и чужом поле, а в группе «Восток» команды поделены на подгруппы («Север», «Юг», «Запад», «Центр», «Восток»), каждые подгруппы играют матчи в два круга «на своём и чужом поле». По итогу регулярного чемпионата, команды занявшие в своих конференциях 1—8-е места, выходят в 1/8 финала. В этом раунде 1—4-е места играют с командами, занявшими 5—8-е местами в своих конференциях. Все матчи проходят до двух побед, команды играют «на своём и чужом поле». 

По итогам 1/8 финала соревнований определяются команды для участия в финальном этапе соревнований: дивизион «Запад» - 4 команды; дивизион «Восток» - 4 команды. Команды получают рейтинговый номер в порядке убывания
спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата.

Система финального этапа соревнований:

Финальный этап проводится по системе плей-офф, начиная с четвертьфинала заканчивая матчами за 3 место и финалом, где играются по одному матчу "дома" и "на выезде". В 1/4 команды сеятся пары "запад" - "восток" по схеме:

В полуфинал выходят победители пар и играют по одному матчу  "дома" и "на выезде"

Победители полуфинала играют за чемпионство, а проигравшие команды за 3 место

Организация 
Соревновании конференции «Запад» организует АМФР, соревновании конференции «Восток» под управлением ассоциации мини-футбола организует Межрегиональная Общественная Организация "Союз Федераций Футбола Урала и Западной Сибири"

Выход в Суперлигу 
В системе предусматривается выход в главный Чемпионат России по мини-футболу по спортивному принципу. Всё зависит от клуба, который имеет возможность переходить в Суперлигу.  Ассоциации мини-футбола России приглашает победителя Высшей Лиги или даже несколько клубов (приглашения приходят даже для клубов из Первой Лиги) поучаствовать в чемпионате, но переход в первенство предусматривает особое строгое лицензирование и не каждый клуб готов переходить, предпочитая остаться в низшем дивизионе.

Участники Высшей лиги 
Сезон 2021/2022

Запад

Восток

Обладатели 1 и 2 мест

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация мини-футбола России

Соревнования по мини-футболу в России